

Кумозек — село, Мойинкумський район, Жамбильська область
 Кумозек — станційне селище, Шуський район, Жамбильська область